Каса́ткин, Серге́й:
 Касаткин, Сергей Александрович (псевд. Сергей Кречетов; 1860—1920) — поэт-сатирик.
 Касаткин, Сергей Николаевич (1901—1988) — директор Сталинградского медицинского института.